José Parra puede referirse a:

 José Parra, beisbolista dominicano;
 José Parra Martínez, futbolista español;
 José Antonio Parra, poeta y escritor venezolano;
 José Felipe Parra, pintor español;
 José Mauricio Parra, futbolista venezolano;
José Parra, piloto de motociclismo español.